В Бабушкинском районе Вологодской области существует несколько топонимов, имеющих название «Кунож».

 Кунож — река в Вологодской области.
 Кунож — посёлок (бывший лесозаготовительный посёлок) в Вологодской области, в месте впадения реки Кунож в Унжу. Был связан с Идой лесовозной узкоколейкой.
 Кунож — названная по реке станция Монзенской железной дороги.